Перепись населения СССР 1959 года была проведена по состоянию на 15 января 1959 года.

Проведение переписи 
Вопросы методологии и организации переписи 1959 года обсуждались на Всесоюзном совещании статистиков в июне 1957 года. Программа переписи включала 15 пунктов. Лозунг переписи — "Всемерно содействуйте успешному проведению переписи! Всесоюзная перепись населения — всенародное дело.

Эта перепись была первой переписью населения СССР, в которой для обработки результатов использовалась специализированная ЭВМ. Это была ЭВМ «Перепись», разработанная в Ереванском научно-исследовательском институте математических машин.

Результаты 
Согласно результатам переписи общая численность населения СССР составила 208,8 млн человек. Доля городского населения — 48 %.

Ссылки 
 Численность наличного населения городов и других поселений, районов, районных центров и крупных сельских населённых мест на 15 января 1959 года по республикам, краям и областям
 Словарь национальностей переписи 1959 г.
 Национальный состав: по союзным республикам и по регионам РСФСР
 Распределение по полу, возрасту и состоянию в браке: по союзным республикам, по регионам РСФСР и по регионам других республик

Примечания 

События 1959 года
СССР
1959
1959 год в СССР